Runggaldier est un patronyme pouvant désigner :

 Alexia Runggaldier (née en 1991), une biathlète italienne
 Elena Runggaldier (née en 1990), une sauteuse à ski italienne
 Lukas Runggaldier (né en 1987), un coureur du combiné nordique italien
 Mattia Runggaldier (né en 1992), un coureur du combiné nordique italien 
 Peter Runggaldier (né en 1968), un skieur alpin italien

Homonymie de patronyme italien